Miejscowości
 Nieczajew – osiedle w zachodniej Rosji, w sielsowiecie bolszesołdatskim rejonu bolszesołdatskiego w obwodzie kurskim

 Osoby o tym nazwisku
 Konstantin Nieczajew – rosyjski oficer, działacz emigracyjny
 Nikita Nieczajew – radziecki polityk
 Pitirim (Nieczajew) – prawosławny biskup
 Siergiej Nieczajew – rosyjski rewolucjonista